Le Bolshaya Ipelka est un volcan bouclier de Russie situé dans la péninsule de Kamtchatka. Il s'élève à  d'altitude. Il est situé à proximité du stratovolcan .

Notes et références

Voir aussi 
Liste des volcans de Russie

Volcan  dans le kraï du Kamtchatka
Sommet en Russie